The Turning ist der Titel folgender Werke:
 The Turning (1992), US-amerikanischer Spielfilm von L.A. Puopolo (1992)
 The Turning (2013), australischer Episodenfilm (2013)
 Originaltitel des Films Die Besessenen (2020), US-amerikanischer Horrorfilm von Floria Sigismondi (2020)
 ein Musikalbum von Sam Phillips (1987)
 der Originaltitel von Weite Welt. Australische Geschichten. (2007), Kurzgeschichtenband von Tim Winton